39-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч (1994 Ballon d’Or)»
20 декабря 1994 года

Золотой мяч: 
 Христо Стоичков

(первый раз)

< 38-я Церемонии вручения 40-я >
Золотой мяч 1994 года (фр. 1994 Ballon d’Or) — 39-й ежегодный выбор лауреата награды, вручаемой журналом France Football лучшему футболисту Европы. Результаты голосования были опубликованы в номере 2541 France Football 20 декабря 1994 года. В состав жюри входили 49 спортивных журналистов из следующих футбольных ассоциаций, включённых в УЕФА: Австрии, Албании, Англии, Армении, Белоруссии, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Дании, Израиля, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Македонии, Мальты, Молдавии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, России, Румынии, Сан-Марино, Северной Ирландии, Словакии, Словении, Турции, Украины, Уэльса, Фарерских островов, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Швеции, Шотландии, Эстонии и Югославии.

Обладателем награды стал болгарский нападающий «Барселоны» Христо Стоичков, набравший рекордные 210 баллов. Он опередил в опросе Роберто Баджо и Паоло Мальдини. Стоичков стал первым болгарским футболистом и вторым игроком «Барселоны» (после Луиса Суареса в 1960 и Йохана Кройфа в 1973 и 1974 годах) — обладателем данной награды.

Система голосования 
Каждый из членов жюри выбирал пять игроков, которые по его мнению являлись лучшими футболистами Европы. Первому месту доставалось 5 баллов, второму — четыре, третьему — три, четвёртому — два, а пятому — один балл. Таким образом в розыгрыше находилось 735 баллов; максимально игрок мог получить 225 баллов.

Результаты

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Ссылки 
 European Footballer of the Year («Ballon d’Or») 1994 

Золотой мяч (France Football)
Футбол в Европе в 1994 году